Надеждинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Еврейская АО 
 Надеждинское сельское поселение — входит в Биробиджанский район

Курганская область 
 Надеждинское сельское поселение — входит в Сафакулевский район

Мордовия 
 Надеждинское сельское поселение — входит в Ельниковский район

Омская область 
 Надеждинское сельское поселение — входит в Омский район

Приморский край 
 Надеждинское сельское поселение — входит в Надеждинский район

Татарстан 
 Надеждинское сельское поселение — входит в Кайбицкий район
 Надеждинское сельское поселение — входит в Пестречинский район